Kanton Autun steht für:
* Kanton Autun-1, ein französischer Wahlkreis im Département Saône-et-Loire
 Kanton Autun-2, eine französische Verwaltungseinheit im Département Saône-et-Loire
 Kanton Autun-Nord, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Arrondissement Autun im Département Saône-et-Loire und in der Region Burgund
 Kanton Autun-Sud, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Arrondissement Autun im Département Saône-et-Loire und in der Region Burgund